Denumirea de Câmpeni se poate referi la:

Câmpeni, un oraș din județul Alba
Câmpeni, o localitate din județul Bacău
Câmpeni, o localitate din județul Botoșani
Câmpeni, o localitate din județul Buzău
Câmpeni, o localitate din județul Dolj
Câmpenița, Mureș

Vezi și 
 Câmp (dezambiguizare)
 Câmpu (dezambiguizare)
 Câmpia (dezambiguizare)
 Câmpu Mare (dezambiguizare)
 Câmpulung (dezambiguizare)
 Câmpeanu

Toponime românești